Данный список содержит все известные запуски космических аппаратов, которым назначались названия USA Военно-воздушными силами США аналогично советскому/российскому обозначения космических аппаратов серии «Космос». Подобные названия присваивались всем военным американским спутникам начиная с 1984 года, заменив собой более ранние обозначения OPS.

Начиная с 1984 года, обозначение USA получили свыше 335 космических миссий. Следует отметить, что обозначение миссии не всегда соответствует конкретному запуску одного аппарата. Порой это приводит к тому, что в списке запущенных аппаратов возникают пропуски (например, USA-163) либо под одним обозначением могут идентифицироваться сразу несколько запусков.

Список

См. также 
 Список космических аппаратов NROL

Примечания

Ссылки 
 Directory of U.S. Military Rockets and Missiles — Satellite Launch List
 Encyclopedia Astronautica

Списки космических аппаратов